Тішомінґо

Тішомінґо — місто, штат Міссісіпі
 Тішомінґо — місто, штат Оклахома
 Тішомінґо — округ у штаті Міссісіпі.
  (1734–1838) — вождь племені чикасо.